Аббревиатура СПЧ может означать:
 СПЧ — Совет по правам человека ООН;
 СПЧ — Совет по правам человека при президенте РФ;
 СПЧ — Социалистическая партия Чили;
 СПЧ — Северо-Приморская часть, район Санкт-Петербурга.

См. также 
 ЕСПЧ